Нергисшах-султан (; р. 1536) — старшая дочь шехзаде Мустафы.

Биография 
Родилась в Манисе в 1536 году. До 17 лет воспитывалась в гареме отца, под присмотром матери и бабушки Махидевран. Будучи султаншей получила блестящее образование. После казни отца Нергизшах была выдана замуж за бейлербея Анатолии  (был жив по состоянию на 1562 год), считавшегося неплохим историком и диванным поэтом, который был старше жены на 20 лет. Дальнейшая судьба Нергисшах неизвестна.

Киновоплощения 	
 В турецком сериале «Великолепный век» роль взрослой Нергисшах исполнила актриса Ализе Гёрдюм.

Примечания

Литература 
 
 

Женщины Османской империи
Династия Османов